Николас Ярри Фильоль (; род. , Сантьяго, Чили) — чилийский профессиональный теннисист; победитель четырёх турниров ATP (из них два в одиночном разряде).

Общая информация 
Отец Николаса — Аллан и мать — Сесилия — оба бизнесмены, а также профессионально играют в волейбол; у Николаса есть младшие сестры (Белен и София) и младшие братья (Диего и Себастьян).

Он является внуком финалиста Кубка Дэвиса 1976 года, экс 14-й ракетки мира Хайме Фильола.

Любимый турнир — Уимблдон. Кумиром в мире тенниса в детстве были соотечественники Николас Массу, Фернандо Гонсалес и Адриан Гарсия. Тренируется под руководством своего дяди — бывшего профессионального теннисиста Мартина Родригеса.

Спортивная карьера 
Начало карьеры
Высшим достижением Ярри на юниорском этапе карьеры стал выход в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди юношей совместно с Кристианом Гарином. Максимально в юниорском рейтинге он достигал 8-й строчки.

Ещё в 2012 году Ярри выиграл первый парный турнир из серии «фьючерс». В феврале 2013 года он дебютировал в основных соревнованиях ATP-тура, получив приглашение вместе с Гарином на турнир в парах в Винья-дель-Маре. В сентябре того же года Николас дебютировал в составе сборной Чили в отборочном раунде розыгрыша Кубка Дэвиса. В марте 2014 года на «фьючерсе» в Чили Ярри выиграл первый профессиональный титул в одиночном разряде. В апреле 2014 года чилийцу покорился первый титул серии «челленджер», завоеванный в парном разряде.

На турнирах из серии Большого шлема в основной сетке Ярри сыграл в мае 2017 года, пройдя три раунда квалификации на Ролан Гаррос. Около месяца спустя, он также смог пройти квалификацию и на Уимблдонский турнир. После этого он отправился на «челленджер» в Медельин, где выиграл первый трофей этой серии в одиночном разряде. Осенью Ярри выиграл ещё два «челленджер» (в Кито и Сантьяго) и впервые поднялся на время в топ-100 мирового рейтинга.

2018-19. Первые титулы АТП

В феврале 2018 года Николас принял участие на грунтовом турнире в Кито, где впервые дошёл до четвертьфинала АТП. Также он смог на этом турнире взять парный титул, завоевав его с соотечественником Хансом Подлипником-Кастильо. На турнире в Рио-де-Жанейро в том же месяце, Ярри продолжил свои успешные выступления на грунте. Он сумел дойти до полуфинала турнира, уступив дорогу в финал аргентинцу Диего Шварцману. Ещё лучше он сыграл на следующем турнире в Сан-Паулу, где сумел выйти в финал. В титульном поединке он уступил итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6-1, 1-6, 4-6. Вначале мая чилиец вышел в четвертьфинал турнира в Оэйраше.

На Открытом чемпионате Франции 2018 года Ярри удалось пройти в четвертьфинал парных соревнований в партнёрстве с аргентинцем Максимо Гонсалесом. Николас выиграл свой первый матч на Большом шлеме в одиночках на Уимблдоне 2018 года, победив 28-го сеяного Филипа Краиновича в четырех сетах. Несколько недель спустя в четвертьфинале на турнире в Гамбурге Ярри одержал первую победу в своей карьере над теннисистом из топ-10, обыграв № 8 в мире на тот момент Доминика Тима, и прошёл в полуфинал. Через неделю он вышел ещё в один полуфинал на турнире в Кицбюэле, после чего чилиец поднялся в топ-50. В конце августа на харде в Уинстон-Сейлеме он вышел в четвертьфинал.

На своём первом в основе Открытом чемпионате США Ярри вышел во второй раунд в одиночном разряде и в четвертьфинал в парном разряде (в альянсе с Максимо Гонсалесом). Осенью на турнире серии Мастерс в Шанхае он смог отметиться победой во втором раунде над шестой ракеткой мира Марином Чиличем. Сезон 2018 года чилиец завершил на 43-й позиции в рейтинге.

В феврале 2019 года Ярри выиграл парные соревнования турнира в Рио-де-Жанейро в партнёрстве с Максимо Гонсалесом. В апреле он добрался до четвертьфинала турнира в Барселоне, обыграв на своём пути в том числе и № 3 в мире Александра Зверева — 3-6 7-5 7-6(5). В мае Николас вышел в финал турнира в Женеве, где проиграл тому же Александру Звереву — 3-6, 6-3, 6-7(8). В июле чилиец впервые выиграл турнир основного тура в одиночном разряде, взяв главный приз турнира в Бостаде. В решающем матче он оказался сильнее Хуана Игнасио Лондеро — 7-6(7), 6-4.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (4)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (21)

Победы (11) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (24)

Победы (15)

Поражения (9)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Чили
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил